Albas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Albas, Lot, kommun, Département du Lot, 
 Albas, Aude, kommun, Département de l'Aude,